Miejscowości w Polsce 
 Brudzyń – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Brudzyń – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Brudzyń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew